Albán – comune della Colombia nel Dipartimento di Cundinamarca
 Albán – comune della Colombia nel Dipartimento di Nariño